Rahim (, miséricordieux) peut désigner :

Patronyme 

 AbdelKader Rahim (1990-), handballeur franco-algérien
Abdur Rahim (1953-2021), directeur général de la National Security Intelligence du Bangladesh
 Azzedine Rahim (1972-), footballeur algérien
 Mammad Rahim (1907-1977), poète, dramaturge et traducteur azerbaïdjanais
 Tahar Rahim (1981-), acteur français

Noms composés 
 Abdel Rahim Mrad (1942-), homme politique libanais ;
 Abdour Rahim Khan (-1932), prince afghan ;
 Abdul Rahim Wardak (1940-), homme politique afghan ;
 Abdul Rahim Ayew (1988-), footballeur ghanéen ;
 Mohammad Rahim Khushnawaz (1943-), musicien afghan ;
 Shareef Abdur-Rahim (1976-), basketteur américain ;
 Syed Abdul Rahim (1909-1963), entraîneur indien de football.

Autres 
 Rahim (1963-2010), chanteur algérien.

Bâtiment 
 Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower, gratte-ciel construit à Dubaï.